Морфид Кларк () је велшка филмска, позоришна и телевизијска глумица рођена 17. марта 1989. године у Шведској. Глуми Галадријелу у Амазоновој серији Господар прстенова: Прстенови моћи.

Филмографија 

|-
|2014. || Госпођа Бовари || -{Madame Bovary}- || Camille ||
|-
|2014. ||  || -{The Falling}- || Pamela Charron ||
|-
|2016. || Понос и предрасуде и зомбији || -{Pride and Prejudice and Zombies}- || Georgiana Darcy ||
|-
|2016. || Љубав и пријатељство || -{Love & Friendship}- || Фредерика Вернон ||
|-
|2016. ||  || -{National Theatre Live: Les Liaisons Dangereuses}- || Cécile Volanges ||
|-
|2016. ||  || -{The Call Up}- || Shelly ||
|-
|2017. ||  || -{Interlude in Prague}- || Zuzanna Lubtak ||
|-
|2017. ||  || -{The Man Who Invented Christmas}- || Kate Dickens ||
|-
|2019. || Плен || -{Crawl}- || Beth Keller ||
|-
|2019. || Изванредан живот Давида Коперфилда || -{Personal History of David Copperfield}- || Dora Spenlow ||
|-
|2019. || Вечна лепота || -{Eternal Beauty}- || млада Џејн ||
|-
|2019. || Света Мод || -{Saint Maud}- || Мод ||
|}

|-
| 2015. || Артур и Џорџ || -{Arthur & George}- || Мери || епизода "1.1"
|-
| 2018. || Алијениста || -{The Alienist}- || Керолајн Бел || епизода "Silver Smile"
|-
| 2018. || || -{The City and the City}- || Јоланда Старк || епизоде "Breach" и "Orciny"
|-
| 2018. || Патрик Мерлоуз || -{Patrick Melrose}- || Деби Хикман || епизоде "Bad News" и "Some Hope"
|-
| 2019. || Његова мрачна ткања || -{His Dark Materials}- || сестра Клара || 4 епизоде
|-
| 2020. || Дракула || -{Dracula}- || Мина Харкер || 2 епизоде
|-
| 2022. || Господар прстенова: Прстенови моћи || -{The Lord of the Rings: The Rings of Power}-'' || Галадријела ||
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1989.
Велшки глумци
Биографије живих особа